Onderdistrict in Indonesië
 Aikmel (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
Plaats in Indonesië
 Aikmel (plaats), een plaats in het regentschap Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara